Haruka Kudō peut désigner :
 Haruka Kudō (1989-), une modèle de mode et seiyū japonaise. 
 Haruka Kudō (1999-), une chanteuse et idole japonaise, ex-membre des Morning Musume et du Hello! Project.